Die ATP Vegeta Croatia Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis zum 15. Juli 2012 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Båstad die SkiStar Swedish Open, in Newport die Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships sowie in Stuttgart der MercedesCup 2012 gespielt, die genau wie die ATP Vegeta Croatia Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Im Einzel trat Oleksandr Dolhopolow zur Titelverteidigung an, er scheiterte jedoch im Halbfinale am späteren Sieger Marin Čilić. Čilić, der bereits im Vorjahr im Finale stand, siegte im Endspiel gegen Marcel Granollers am Ende klar mit 6:4, 6:2. Es war sein achter Karrieretitel und der zweite in der laufenden Saison. Für Granollers war es die erste Finalniederlage auf Sand, für Čilić der erste Einzeltitel auf Sand überhaupt. Im Doppel gewannen im Vorjahr Simone Bolelli und Fabio Fognini den Titel, Fognini spielte jedoch diesmal mit einem neuen Partner; er schied im Halbfinale aus. Im rein spanischen Finale besiegten David Marrero und Fernando Verdasco ihre Landsmänner Marc López und Marcel Granollers mit 6:3, 7:64. Es war ihr dritter gemeinsamer Titel und gleichzeitig auch der dritte in der laufenden Saison. Bereits im März in Acapulco hatten Marrero und Verdasco im Finale López und Granollers bezwungen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 17. Januar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Umag